Le terme convention de Madrid peut faire référence à :

 une convention signée le 29 janvier 1801 entre Lucien Bonaparte et le Grand d'Espagne Manuel Godoy ; 
 la convention de 1880, relative au régime des capitulations au Maroc ;
 la convention de Madrid de 1912 entre l’Espagne et la France pour le partage du Maroc (ou Convention en vue de préciser la situation respective des deux pays à l'égard de l'Empire chérifien) ;
 la Convention de Madrid de 1926 - précurseure de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) ;
 la convention radiotélégraphique de Madrid 1932, portant sur les bandes du service radioamateur ;
 la convention de Madrid de 1954 à l'origine de la fondation de l'Union latine, ancienne organisation intergouvernementale disparue en 2012 ;
 la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, de 1980, traité international du Conseil de l'Europe.